Этерикан () — топоним (тип: гидроним) в России якутского происхождения.

 Этерикан — река на полуострове Широкостан, впадает в море Лаптевых, координаты 72°11' 139°09'
 Этерикан — пролив в Северном Ледовитом океане, соединяет море Лаптевых и Восточно-Сибирское море, между островами Большой Ляховский и Малый Ляховский.
 Этерикян — озеро, на правом берегу р. Сюрюктях, координаты 71°21' 140°23'

Примечания